Jméno a příjmení Jiří Anděl má více nositelů:

 Jiří Anděl (matematik) (1939–2021) – český matematik a statistik
 Jiří Anděl (geograf) (* 1950) – český geograf
 Jiří Anděl (politik) (* 1958) – český politik za hnutí ANO 2011, primátor města Děčín